Tallkrogen (wijk) - wijk in de agglomeratie Stockholm
 Tallkrogen (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk